Ни́инистё, также Ни́йнистё () — финская фамилия. Известные носители:

 Ниинистё, Вилле (род. 1976) — финский политик, министр охраны окружающей среды (2011—2015).
 Ниинистё, Саули (род. 1948) — финский политик, президент Финляндии (с 2012).
 Ниинистё, Юсси (род. 1970) — финский историк и крайне правый политик, министр обороны (с 2015).